district Darnytsja, een stadsdeel van Kiev
Darnytsja (metrostation), een metrostation in Kiev